Apremont se poate referi la:

Comune franceze
 Apremont, Ain
 Apremont, Ardennes
 Apremont, Oise
 Apremont, Haute-Saône
 Apremont, Savoie
 Apremont, Vendée

Altele
 Apremont (AOC), vin alb sec de Savoia.

Vezi și
 Apremont-la-Forêt, comună franceză din departamentul Meuse
 Apremont-sur-Allier, comună franceză din departamentul Cher